Abundancja  abundance – "obfitość") – termin stosowany m.in. w
 biologii do określania ilości gęstości występowania organizmów na jakimś obszarze
 astrofizyce do określania częstości występowania pierwiastków we wszechświecie
 abundancja izotopu w fizyce jądrowej i chemii oznacza procentową zawartość danego izotopu w naturalnie występującym pierwiastku
Inne znaczenia
 Abundancja – imię
 (151) Abundantia – planetoida